Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Pieriewierziew – radziecki lekkoatleta
 Eduard Pieriewierziew – radziecki lekkoatleta
 Iwan Pieriewierziew – radziecki aktor filmowy
 Walerian Pieriewierziew – radziecki literaturoznawca